N'Guessan oder Nguessan ist der Familienname folgender Personen:

Namensträger 
 Amessan N’Guessan, ivorischer Musiker
 Bi Hverve N'Guessan (* 1991), ivorischer Fußballspieler
 Clement Nguessan, ivorischer Fußballspieler
 Dany N’Guessan (* 1987), französischer Fußballspieler
 Djombo N’Guessan (* 1987), französischer Fußballspieler
 Elsa N’Guessan (* 1984), französische Schwimmerin
 Jean N’Guessan (* 2003), ivorischer Fußballspieler
 Joseph N’Guessan (* 1995), englischer Fußballspieler
 Koffi Nguessan, ivorischer Fußballspieler
 Koko N’Guessan (* 1990), ivorische Fußballspielerin
 Kouame Noel Nguessan Bi (* 1996), ivorischer Fußballspieler
 Kra N’Guessan, ivorischer Maler
 Manou N’Guessan Gallo (* 1972), ivorische Musikerin
 Michel Amani N’Guessan (* 1957), ivorischer Politiker
 Nadège N’Guessan (* 1989), ivorische Fußballspielerin
 Pascal Affi N’Guessan (* 1953), ivorischer Politiker
 Sebastien N’Guessan Konan (* 1980), ivorischer Taekwondoin
 Serge Nguessan (* 1994), ivorischer Fußballspieler
 Sylvain Komenan N’Guessan (* 1984), ivorischer Fußballspieler
 Timothey N’Guessan (* 1992), französischer Handballspieler

Familienname